Belmont Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belmont Corner (Maine)
 Belmont Corner (Pennsylvania)